Це список країн за кількістю телефонних ліній в основному на основі World Factbook, 2010.

Посилання

Телефонні лінії